Цецино — найвища гора Чернівецької височини, розташована за західній околиці Чернівців.

Цецино — ландшафтний парк, заказник загальнодержавного значення. Розташований у Чернівцях, Кіцманському та Сторожинецькому районах Чернівецькій області.

Цецино — невеликий гірськолижний курорт в Кіцманському районі Чернівецькій області в заказнику Цецино та на західній околиці Чернівців у місцевості Роша.

Цецино — руїни городища на західній околиці Чернівців, яке відігравало важливу роль у XIV-XV ст.ст. на території тогочасної Шипинської землі.